Miejscowości w USA:
 Kenosha – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kenosha
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kenosha (ang. Kenosha County) – w stanie Wisconsin